Гедими́нас Йокубо́нис (Гедиминас Альбино Йокубонис, ) (1927—2006) — литовский, советский скульптор, педагог. Народный художник СССР (1987). Лауреат Ленинской премии (1963).

Биография 
Родился 8 марта 1927 года в Купишкисе, Литва

С 1946 по 1951 год изучал скульптуру в Каунасском институте прикладного и декоративного искусства у В. Ф. Палиса, Ю. Й. Микенаса. В 1952 года окончил Государственный художественный институт Литовской ССР (ныне Вильнюсская художественная академия) у Ю. Й. Микенаса. С 1965 года преподавал в этом же институте; профессор (1974).

Действительный член АХ СССР (1983).

Скончался 8 октября 2006 года в Вильнюсе (Литва). Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Награды и звания 
 Народный художник Литовской ССР (1977)
 Народный художник СССР (1987)
 Ленинская премия (1963) — за памятник жертвам фашизма в деревне Пирчюпис Литовской ССР.
 Государственная премия Литовской ССР (1960)
 Командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1997)
 Серебряная медаль АХ СССР (1961).

Творчество 
Для творчества скульптора характерно стремление к обобщённым лаконичным формам, выразительному силуэту, компактной композиции. К наиболее известным его произведениям относится скульптура «Мать» мемориального ансамбля в Пирчюпяй (1960; Государственная премия Литовской ССР, 1960; Ленинская премия, 1963).

Автор скульптурных памятников В. И. Ленину в Москве (1967), Клайпеде (1976), Панявежисе (1983), известному оперному певцу Кипрасу Пятраускасу в Вильнюсе у Театра оперы и балета (1974), литовскому поэту Майронису в Каунасе (1977), польскому поэту Адаму Мицкевичу в Вильнюсе (1984; архитектор В. Чеканаускас), скульптурной композиции в географическом центре Европы (в Вильнюсском районе, в 26 км от Вильнюса по направлению к Молетай, рядом с деревней Пурушкяй и Бярнотским городищем — колонна из белого гранита, верх которой опоясывает звёздная корона; 2004), а также скульптурных портретов, надгробных памятников, медалей.

К юбилею 400-летия Вильнюсского университета (1979) создал горельеф литовского историка Симонаса Даукантаса в Музее науки университета, ныне в костёле Святых Иоаннов. К 450-летию выхода «Катехизиса» Мартинаса Мажвидаса скульптор создал бронзовую статую литовского первопечатника, открытую 9 января 1997 года в фойе второго этажа Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса.

Памятные медали: в честь 250-летия со дня рождения поэта К. Донелайтиса (1964), «400 лет библиотеке Вильнюсского университета» (1970), «100 лет со дня рождения М. Чюрлёниса» (1975).

Примечания

Литература 
 
 S. Budrys. Gediminas Jokūbonis. Vilnius, 1963.

Медальеры Литвы
Медальеры СССР
Члены КПСС
Действительные члены Академии художеств СССР
Социалистический реализм
Народные художники Литовской ССР
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Выпускники Вильнюсской художественной академии
Преподаватели Вильнюсской художественной академии
Скульпторы-монументалисты СССР
Скульпторы-монументалисты Литвы
Авторы памятников и мемориалов
Художники-педагоги
Похороненные на Антакальнисском кладбище